Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1976 в Инсбрук показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 37 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 1123 спортисти (от които 231 жени) от 37 страни в периода от 4 февруари до 15 февруари 1976 г. в общо 6 спорта.

Атлети от общо 16 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 21 без отличие. СССР успява да спечелят най-много медали (27), спечелвайки също така и най-много златни (13), сребърни (6) и бронзови (8) отличия. Домакините от Австрия завоюват 6 медала общо, по 2 от всеки възможен. България участва на Игрите в Инсбрук, но без да спечели някакво отличие.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри